Potop – klęska powodzi, pojawiająca się w mitach wielu kultur
 Potop rosyjski – najazd Rosji na Rzeczpospolitą w 1654
 Potop szwedzki – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655, jeden z etapów II wojny północnej (1655–1660)
 Potop – powieść Henryka Sienkiewicza, druga część Trylogii
 Potop – film w reżyserii Piotra Czardynina z 1915 roku
 Potop – film w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1974 roku, ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza
 Potop – rzeka w Rumunii, dopływ rzeki Ardżesz
 Potop – wieś w Bułgarii
 Potop – fontanna-rzeźba w Bydgoszczy

Zobacz też